El Torneig de Sant Petersburg 2016, també anomenat St. Petersburg Ladies Trophy 2016, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als Premiers Tournaments del circuit WTA. La setena edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 14 de febrer de 2016 al Sibur Arena de Sant Petersburg, Rússia.

La tennista italiana Roberta Vinci va guanyar el desè títol i el més important en categoria individual de la seva carrera. La parella formada per la suïssa Martina Hingis i l'índia Sania Mirza van ampliar la seva ratxa de quaranta victòries consecutives que les van permetre guanyar deu títol consecutius, el quart en un mes i mig de l'any 2016.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2016
WTA Tour 2016